Calders kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calders (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Calders (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar